Rennhack ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Rennhack (* 1989), deutscher Sledge-Eishockeyspieler

 Marc Rennhack (* 1974), deutscher Koch 
 Renate Rennhack (1936–1999), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Rennhak